Атаманычев:
 Атаманычев, Валентин Иванович (1934—1989) — советский спортсмен (футбол, хоккей с шайбой, хоккей на траве, хоккей с мячом), тренер.
 Атаманычев, Владимир Иванович (1937—1990) — советский футболист.